

Cinéma 
 After School, un film d'Allan Dwan sorti en 1912
 Afterschool, un film d'Antonio Campos sorti en 2009

Musique 
 After School, un girl group de K-pop sud-coréen

Jeu vidéo 
 After School, un jeu vidéo japonais produit par Bishop